

Нецкі — село в гміні Новосольна Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Нецкі — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Нецкі — село в гміні Туроснь-Косьцельна Білостоцького повіту Підляського воєводства